Zira : Baobab en bambara; pain de singe en bambara ; fruit de la famille des fruticus frikombilus.

 Zira (Disney), un personnage de Le Roi lion 2 : L'Honneur de la tribu, une lionne
 Zira, un personnage de La Planète des singes, une guenon
 ZIRA (Zone d'intérêt pour la reconnaissance approfondie), une zone d'étude de l'implantation des installations souterraines du futur centre de stockage souterrain de déchets nucléaires, située à proximité du Laboratoire de Bure (Meuse).
 Boyuk Zira, île de la Mer Caspienne.